Hornik oder Hórnik ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Hornik (* 1940), österreichischer Sänger (Bariton) und Gesangspädagoge
 Jörg Hornik (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Josef Horník (1835–1909), böhmischer Forstwirt
 Kurt Hornik (* 1963), österreichischer Statistiker
 Michał Hórnik (1833–1894), sorbischer Geistlicher

Siehe auch:
 Hornick
 Hornig